Witali Kowalenko ist der Name folgender Personen:

* Witali Alexandrowitsch Kowalenko (* 1934), russischer Volleyballspieler
 Witali Semjonowitsch Kowalenko (1947–2014), russischer Schachkomponist